Ganja ist:

 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Gəncə
 eine indische Bezeichnung für Marihuana
 Ghanja, ein arabisches Schiff